Лучивна — село в Словаччині, Попрадському окрузі Пряшівського краю.
 Лучивна — туристичний осередок в масиві Мала Фатра.

Також 
 Лучина (значення)